Монастир Отокуні
Отокуні но мікото
Повіт Отокуні